Vitoriano – abitanti di Vitoria
Vitoriano – abitanti di Vitória das Missões